Сеславины (Сеславские) — древний русский аристократический род.

Род внесен в VI часть Дворянской родословной книги Тверской и Санкт-Петербургской губерний.

История рода 
Известные на данный момент наиболее ранние из сохранившихся упоминаний в документальных источниках о различных представителях рода относятся к XV веку, что подтверждает значительно более раннее происхождение рода.

Представители рода владели землями в Полоцке, Новгороде и Пскове. Позднее — в Москве. В более позднее время, с начала XVII века — в основном в Ржевском уезде, затем также в Вышневолоцком уезде Тверской губернии.

Известные представители 
 Семён Васильевич Сеславин (он же — Всеславин, Всеславский), (1491-1498) — в Новгороде. Владел поместьями во Пскове (1510).
 Иван Пузиков Всеславин, середина XVI в. — в Дмитрове.
 Иван Сеславин, помещик Шелонской пятины, выкуплен из польского плена (1585).
 Иван Яковлевич Сеславин, владел поместьями во Пскове (1600).
 Павел Сеславин (он же — Сеславской) - воевода в Изборске (1614 и 1616).
 Воин Сеславин - псковский дворянин, убит поляками под Смоленском (1634).
 Илларион Семёнович Сеславин, помещик Ржевского уезда (1624), постригся в монахи (1642).
 Никита Степанович Сеславин (1754 - после 1820) - подпоручик, Управитель в Крестецкой ямской слободе Ямской канцелярии на тракте Санкт-Петербург-Москва (село Крестцы, Крестецкая Ямская слобода, Крестецкий уезд, Новгородская губерния), служил здесь до 1781 года. Указом императрицы Екатерины II  от 26 августа 1781 года Ямская канцелярия была упразднена. Вместо ямских станов создаются конно-почтовые станции, подчиняющиеся уездным почтовым конторам. Поручик - судья Нижней расправы города Волоколамск Московской губернии (с 1784 по 1795 годы), в 1796 году -  судья Нижней расправы города Ржев Тверской губернии, с 1797 года по 1801 годы - на гражданской службе (в отставке, жил в родовом имении в селе Есемово Ржевского уезда), городничий во Ржеве (с 1802 по 1819 годы), надворный советник (с 31 декабря 1807 года), командир отряда ржевских ополченцев в Отечественной войне 1812 года.
Николай Никитич Сеславин, (1777—1856), полковник артиллерии, кавалер боевых орденов, статский советник, дважды становился городничим Вышнего Волочка. Участник войн с Францией 1805 и 1806—1807 годов, отличился в сражении под Аустерлицем. Герой Отечественной войны 1812 года. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии, в осаде крепости Данциг. Покоится рядом с супругой и детьми на погосте церкви села Млёво Удомельского района Тверской области.
 Александр Николаевич Сеславин, (1820 — после 1870), генерал от инфантерии.
 Константин Николаевич Сеславин, (род. 1828), инженер путей сообщения, действительный статский советник.
 Нил Николаевич Сеславин, (1834—1875), военный инженер, служил в управлении путей сообщения, на Царскосельской железной дороге. Ценитель искусства, опекун (приемный отец) В. В. Андреева — знаменитого музыканта-виртуоза, организатора и руководителя первого в России оркестра русских народных инструментов (основан в 1888, с 1896 — Великорусский оркестр). Покоится на Митрофаниевском кладбище в Петербурге.
 Александр Никитич Сеславин, (ок.1780 — 25 апреля/7 мая 1857), генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов.
 Илья Дормидонович Сеславин, (1872 — ок.1924), князь, внук предыдущего, офицер Русской Императорской армии.
 Георгий Ильич Сеславин, (1920—2004), князь, сын предыдущего, участник Великой Отечественной войны.
 Иван Дормидонович Сеславин, (1887—1943), князь, труженик тыла и активный участник партизанского движения в Ржевском районе Калининской области в период Великой Отечественной войны.
 Фёдор Никитич Сеславин, (1782—1858), надворный советник, офицер артиллерии, кавалер боевых орденов. Герой Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов. Покоится на Волковом кладбище в Петербурге.
 Сергей Никитич Сеславин, (род. ок.1786), поручик, офицер артиллерии, кавалер боевых орденов. Герой Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов.
 Николай Герасимович Сеславин, (род. 1759), коллежский советник, городничий Рождествено, тысячный начальник Тверского ополчения в Отечественной войне 1812 года, ржевский уездный предводитель дворянства.
 Дмитрий Николаевич Сеславин, (ок.1790 — 1860), инженер-подполковник. Покоится на Смоленском кладбище в Петербурге.
 Николай Романович Сеславин, капитан-лейтенант Русского Императорского флота, георгиевский кавалер (№ 2356, 26 ноября 1811 года).
 Георгий Александрович Сеславин, (ок.1867 — ок.1904), выпускник Императорского Московского университета, коллежский асессор, служил в Канцелярии Комитета Министров, в Канцелярии Министерства Императорского двора и уделов, кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени и Св. Анны 3-й степени.
 Константин Павлович Сеславин, подполковник Русской Императорской армии. В период с 15 (28) по 17 (30) января 1918 года, трагически известный как «Варфоломеевские ночи Евпатории», арестован в числе прочих офицеров в Евпатории и публично подвергнут революционными матросами показательной массовой изуверской расправе на гидрокрейсере «Румыния», на глазах собственной жены, сына и жителей города.
 Эсмеральда Сеславина (фр. comtesse Esmeralda de Seslavine), дочь N.N. Сеславина, иммигрировавшего в Европу, актриса. В 1942 году в Испании вышло два кинофильма с её участием — комедия Счастливчик (Fortunato) и короткометражный фильм Ностальгия (Nostalgia).

Описание герба 
Определением Правительствующего Сената в 1851 году Николаю Никитичу Сеславину и его потомству был утверждён герб.

В лазуревом щите, золотая опрокинутая в столб стрела, сопровождаемая по бокам двумя серебряными Мальтийскими крестами, а в оконечности — золотою подковою шипами вверх. Щит увенчан Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три лазуревых страусовых пера, из коих среднее обременено золотою о шести лучах звездою. Намёт: лазуревый с золотом. Щитодержатели: два рыцаря в серебряных латах, с серебряными перьями на шлемах; правый рыцарь держит в руке серебряный с золотою рукоятью меч. Девиз: «Горжусь предками», золотыми буквами на лазуревой ленте.

Герб внесён в Часть 18 Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи, стр. 16.

Примечания

Литература 
 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. / Сост. А. В. Антонов. — М.: Древлехранилище, 2008. Т. 4. — 632 с.
 Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. — С-Пб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1902. — 622 с.
 Валькович А. Александр Никитич Сеславин. // Сборник Герои 1812 года. / Сост. В. Левченко. — М.: Молодая гвардия, 1987. Вып. 11(680). — 608 с. — (Жизнь замечательных людей).
 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. — М.: Наука, 1969. — 583 с.
 Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. / Под ред. В. И. Буганова, Б. В. Левшина, Э. Г. Чумаченко. — М.: Наука, 1974. — 382 с.
 Гущин А. Р. Из наблюдений над именословом домонгольских Рюриковичей. // Восточная Европа в древности и средневековье. Тезисы докладов. — М.: Институт российской истории РАН, 1995. — 90 с.
 Данилевич В. Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. — Киев: Типография Императорского университета св. Владимира В. И. Завадского, 1896. — 282 с.
 
 Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. — С-Пб.: Типография А. С. Суворина, 1886. — 251 с.
 Константинов Л. Н., Подушков Д. Л., Ступкин Е. И. Вышневолоцкий уезд Тверской губернии в Отечественной войне 1812 года. / Под ред. Д. Л. Подушкова. — Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2012. — 320 с.
 Кришевский Н. Н. В Крыму (1916—1918 г.) // Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном. — М.: Терра, 1992. Т. 13.
 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X—XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. — М.: Индрик, 2006. — 904 с.
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. — С-Пб.: Типография А. С. Суворина, 1887. Т. 2. — 929 с.
 
 Соколов Д. В. Таврида, обагренная кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 — мае 1918 г. — М.: Посев, 2013. — 271 с.
 Тверская область. Энциклопедический справочник. / Гл. ред. М. А. Ильин. — Тверь: ТПК, 1994. — 328 с.
 Тупиков Н. М. Словарь древне-русских личных собственных имен. — С-Пб: Типография И. Н. Скороходова, 1903. — 862 с.
 Хатаевич Н. Л. Партизан А. Н. Сеславин. — М.: Московский рабочий, 1973. — 88 с. — (Герои Отечественной войны 1812 года).
 Чернявский М. Генеалогия Господ Дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год. С алфавитным указателем и приложениями. — Тверь, 1869. — 468 с.
 Чернявский М. Приложения к генеалогии Господ Дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год. — Тверь, 1881. — 288 с.

Ссылки 
 Обзор словарей фамилий.
 Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии.
 Комментарии к Ономастикону Веселовского С. Б.
 Тупиков Н. М. Словарь древне-русских личных собственных имен.
 Гущин А. Р. Из наблюдений над именословом домонгольских Рюриковичей. // Восточная Европа в древности и средневековье.
 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X—XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики.
 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. / Сост. А. В. Антонов.
 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев.
 Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия.
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий.
 Чернявский М. Генеалогия Господ Дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год.
 Валькович А. Александр Никитич Сеславин. // Сборник Герои 1812 года.
 Кришевский Н. Н. В Крыму (1916—1918 г.)
 Установление советской власти в Крыму. Резня в Евпатории. Январь 1918.
 Сведения о злодеяниях большевиков в гор. Евпатории по материалам расследования Особой следственной комиссии.

Дворянские роды Российской империи
Персоналии:Новгородская республика
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины